Le tournoi de tennis de Dubaï est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2011, classée en catégorie Premier 5, se dispute du 14 au .

Caroline Wozniacki remporte le simple dames. En finale, elle bat Svetlana Kuznetsova, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Liezel Huber et María José Martínez Sánchez.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Dubaï
 Saison 2011 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2011
Dubai
Sport aux Émirats arabes unis en 2011
Tennis en février 2011